«Let's Get to It» — четвертий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 14 жовтня 1991 року.

Список композицій 
Всі пісні написані Кайлі Міноуг, Mike Stock та Pete Waterman і спродюсовані Stock та Waterman, окрім вказаних.

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг